Zipper ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Zipper (1875–1932), deutscher Politiker (Zentrum)
 Albert Zipper (1855–1936), österreichischer Autor und Übersetzer
 Bernd Zipper (* 1967), deutscher Sachbuchautor sowie Berater im Druck- und Medienbereich
 Herbert Zipper (1904–1997), österreichischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Kurt Zipper (1906–1952), deutscher Finanzbeamter und Politiker (LDPD)

Zipper steht weiter für:
 Zipper (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2015
 Zipper (Magazin), japanisches Modemagazin
 Zipper-Mechanismus, ein mikrobiologischer Prozess
 Zipper (Album), Album von Roger Chapman

Siehe auch:
 Zipperer
 Zippert
 ZIP
 Zipp